Harry Morgan peut désigner :
 Harry Morgan (1915-2011), un acteur de cinéma et de télévision américain ;
 Harry Morgan (1961-), un auteur et un théoricien de la bande dessinée ;

personnages de fiction
 Harry Morgan, un personnage de la série télévisée Dexter.
 Harry Morgan, le personnage principal de En avoir ou pas d'Ernest Hemingway ;